Minimální polynom může být:
 minimální polynom (lineární algebra) – monický polynom nejnižšího stupně nad maticovým okruhem, jehož kořenem je daná čtvercová matice
 minimální polynom (teorie těles) – monický polynom nejnižšího stupně s koeficienty z daného tělesa takový, že jeho kořenem je daný prvek tělesového rozšíření